Васильєва Надія Борисівна (нар. 1976) — експерт з цифрових технологій, цифрової трансформації та цифрової економіки та розвитку ІТ-бізнесу, кандидат економічних наук. 
 Васильєва Надія Олександрівна (нар. 1962) — радянський і російський художник кіно, художник по костюмах. Лауреат кінопремії «Ніка» (1994). 
 Васильєва Надія Сергіївна (1852—1920) — російська актриса театру.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок